Nikkei kan syfta på:

 Nikkei – ett aktieindex för Tokyobörsen
 Nikkei – en förkortning för den japanska dagstidningen Nihon Keizai Shimbun